Marija Viktorovna Koroleva – pallanuotista russa
 Nataša Korolëva – cantante e attrice sovietica e russa
 Svetlana Korolëva – modella russa
 Vitalija Korolëva – tuffatrice russa